Sezures ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Sezures (Penalva do Castelo)
 Sezures (Vila Nova de Famalicão)